La principessa sul pisello – fiaba di Hans Christian Andersen
La principessa sul pisello – romanzo di Luciana Littizzetto del 2003
La principessa sul pisello – film del 1973 diretto da Piero Regnoli
La principessa sul pisello (Принцесса на горошине) – film del 1976 diretto da Boris Rytsarev
La principessa sul pisello – film d'animazione del 2002 diretto da Mark Swan
La principessa sul pisello – episodio della serie Nel regno delle fiabe del 1984